Wanda Dąbrowska (1884–1974) – polska bibliotekarka
 Wanda Dąbrowska (1920–2006) – polska bibliotekarka

Zobacz też 
 Elżbieta Wanda Dąbrowska-Zawadzka – polska historyk, dr hab.